

Biografia 
Era figlia del principe elettore Federico III del Palatinato (1515-1576) e della sua prima moglie Maria (1519-1567), figlia del margravio Casimiro di Brandeburgo-Bayreuth.

Sposò il 13 settembre 1580 a Dillenburg, il conte Giovanni VI di Nassau-Dillenburg (1536-1606). Il matrimonio comportò il riavvicinamento politico del Nassau-Dillenburg al Palatinato e la conversione del conte al Calvinismo.

Fu sepolta nella chiesa evangelica della città Dillenburg.

Discendenza 
Dal matrimonio con Giovanni nacquero due figlie:
 Amalia (1582–1635), sposò nel 1600 il conte Guglielmo I di Solms-Greiffenstein (1570–1635);
 Cunegonda (1583–1584).

Ascendenza

Bibliografia 
 Jacob Wagner: Die Regentenfamilie von Nassau-Hadamar: Geschichte des Fürstenthums Hadamar mit besond. Rücksicht auf seine Kirchengeschichte, von den ältesten Zeiten bis auf unsere Tage, nach Urkunden bearbeitet, Band 1, Mechitharisten, 1863, S. 247 f.

Altri progetti 

Cunegonda Jakobäa